Суперкубок Бельгії з футболу 1997 — 18-й розіграш турніру. Гра відбулася 6 серпня 1997 року між чемпіоном Бельгії клубом «Лірс» та володарем кубка Бельгії клубом «Жерміналь-Екерен».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1997
Бельгія
1997 у бельгійському спорті